Pierre Lelong (vers 1650-1690), pirata francès del segle XVII
 Pierre Lelong (1891-1947), general francès
 Pierre Lelong (1908-1984), pintor francès
 Pierre Lelong (1912-2011), matemàtic francès
 Pierre Lelong (1931-), polític francès